Bravi – termine con cui è indicata la soldataglia nell'Italia settentrionale del Cinquecento e Seicento; 
 Bravi – particolarmente noti quelli descritti nel romanzo I promessi sposi

Persone
 Adrian Bravi – scrittore argentino di lingua italiana
 Alfredo Bravi – presbitero e compositore italiano
 Attilio Bravi – atleta italiano specializzato nel salto in lungo
 Attilio Bravi – calciatore italiano
 Giorgio Bravi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Michele Bravi – cantante italiano

Pagine correlate 
 Bravo
 Bravi ragazzi

Altri progetti